Marcelo Henrique dos Santos ou simplesmente Marcelo Henrique (Rio de Janeiro, 1º de novembro de 1969) é um ex-atacante do futebol brasileiro.

Revelado pelo Fluminense, seus gols, sua velocidade e porte físico, foram notícia no final dos anos 1980.

Marcelo Henrique participou do Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 1989 pela Seleção Brasileira, que terminou em terceiro lugar.

Suas atuações destacadas com a seleção Sub-20 despertaram o interesse de muitos clubes, o que acabou culminando com a sua contratação pelo Internacional.

No entanto a indisciplina e os problemas extra-campo, complicaram a carreira do promissor atacante, que a encerrou prematuramente em 1995.

Marcelo Henrique, disputa campeonatos de várzea no campo do CREIB em Padre Miguel desde que encerrou a carreira, bairro em que foi criado e mora até os dias de hoje.

Ligações externas 
 Ogol
 Futpédia

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas do Sport Club Internacional
Futebolistas do Bangu Atlético Clube
Futebolistas do Red Bull Bragantino
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol